Ла-Чоррера () — топоним. Может обозначать:
 Ла-Чоррера — город и муниципалитет в Колумбии;
 Ла-Чоррера — город в Панаме;
 Ла-Чоррера — округ в провинции Западная Панама.